Фатих ( — «завоеватель», от  футух «завоевания») — слово:

 Фатих (Мехмед II Фатих; 1432—1481) — османский султан, завоевавший Константинополь.
 Фатих — район провинции Стамбул (Турция), часть города Стамбул.
 Фатих — одна из больших мечетей Стамбула, имеет два минарета.
 Фатих — имя (значение: «победитель»).